Са́ха () — река на севере Испании, протекающая через территорию автономного сообщества Кантабрия. Берёт своё начало на северном склоне Сьерра-дель-Кордель (манкомунидат Кампоо-Кабуэрнига). Впадает в Бискайский залив, образуя устье Сан-Мартин-де-ла-Арена.

Общая характеристика 
Длина реки составляет 67 км. Протекает по территории провинции Кантабрия, формируя долины  и Кабесон-де-ла-Саль. Площадь бассейна Саха-Басайа — около 1025,5 км², что делает его самым большим в автономном сообществе (занимает около 20 % территории).

Течение 
Река Саха образуется на северном склоне Сьерра-дель-Кордель, в результате слияния на высоте около 800 м над уровнем моря двух рек — Кобры и Диабло. В районе поселения Эль-Тохо в неё впадает река Аргоса. Около Кабесона-де-ла-Сал поворачивает на восток, где на территории Торрелавеги объединяется с рекой Бесайей. Далее движется на север, впадая в районе Суансеса в Бискайский залив, образуя риа Сан-Мартин-де-ла-Арена.

Примечания 

Реки, впадающие в Бискайский залив
Реки Кантабрии